TMV peut faire référence à :
 Tobacco mosaic virus, le virus de la mosaïque du tabac
 The Mars Volta, un groupe de rock,
 Transport de Marchandises en Ville
 TMV Traversée du massif des Vosges à VTT
 Tours Ma Ville, magazine gratuit de l'agglomération de Tours
 Total Market Value